Giannis Nembidis (10 de março de 1928 - 6 de novembro de 2000 ) foi um futebolista grego que atuava como meia. Na sua carreira atuou somente pelo Panathinaikos de 1949 até 1961 . Pelo clube grego ganhou quatro campeonatos nacionais (1949, 1953, 1960 e 1961) e uma copa grega de 1955.

Referências
http://www.ogol.com.br/jogador.php?id=318891&epoca_id=0&search=1
http://www.worldfootball.net/spieler_profil/giannis-nembidis/ (em inglês)

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Panathinaikos FC